Tene bezeichnet:
 Tene (Siedlung), eine Siedlung im Westjordanland

Tene ist der Familienname von:
 Florin Tene (* 1968), rumänischer Fußballtorhüter und -trainer

Těně bezeichnet:
 Těně, ein Dorf im tschechischen Okres Rokycany

Téné bezeichnet:
 Téné (Mali), eine Gemeinde im malischen Kreis San
 Téné (Fluss), Fluss in Guinea

Siehe auch:
 La Tène (Begriffsklärung)